Leusse (de Leusse) peut désigner :
 Bruno de Leusse, un diplomate et haut fonctionnaire français
 Jean de Leusse, un homme politique français
 Paul-Louis de Leusse, un homme politique français
La famille de Leusse, plus généralement

Homonymie de patronyme